Comitatul Forsyth sau Forsyth County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Forsyth County, Georgia
 Forsyth County, North Carolina